Dobberstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Dobberstein (* 1944), deutscher Biochemiker
 Heinz Dobberstein (1925–2014), ehemaliger deutscher Politiker (PDS)
 Johannes Dobberstein (1895–1965), deutscher Veterinärpathologe und Hochschullehrer 
 Marcel Dobberstein (* 1964), deutscher Musikwissenschaftler
 Monika Dobberstein (* 1967), deutsche Stadtplanerin, Managerin und Hochschullehrerin